Der Begriff Kouyou steht für:

 Kouyou, einem Volk in der Republik Kongo siehe Kuyu
 Kouyou, eine Bantusprache siehe Koyo
 Kouyou (Fluss), einen Fluss in der Republik Kongo
 Kouyou, ein japanischer Spieleentwickler